Iğdır
İğdir